

Personnalités 

 Annie Fiery Barrows (1962-), est une romancière américaine.
 Eddy Barrows (?-), auteur brésilien de bande dessinée.
 Diana Barrows (1966-), est une actrice, chanteuse et danseuse américaine.
 Henry Arthur Barrows (1875-1945-), est un acteur américain.
 Jim Barrows (1944-), est un skieur alpin américain.
 Walter Bradford Barrows (1855-1923), est un ornithologue américain.

Divers 
 Le Barrows Bearhawk est un avion utilitaire américain destiné à la construction amateur.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais